Arry ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Arry (Moselle)
 Arry (Somme)

Siehe auch:
 Ary
 Arri